Le terme ligne 47 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Lignes 47 et 47B du tramway de Budapest ;
 Ligne 47/87 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Selon l'ancienne numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 47 relie Neufchâteau à Pagny-sur-Meuse

Voir aussi 
  

47